Šuljci (Foča, BiH)
Šuljci (Ljubija, BiH)
Šuljci, zaseok kod Srebrenika, BiH
Šuljci, zaseok kod Drniša, Hrvatska